Futbolnyj klub Dynamo-2 Kyjev (ukrajinsky: Футбольний клуб «Динамо-2» Київ) byl rezervní tým ukrajinského fotbalového klubu FK Dynamo Kyjev. Klub sídlil v ukrajinském hlavním městě Kyjev. Rezervní tým byl založen v roce 1946, zrušen byl v roce 2016.

Největšího úspěchu dosáhl v sezónách 1998/99, 1999/00 a 2000/01, kdy se v Perša lihe (2. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě. Své domácí zápasy odehrával na stadionu Dynamo K.Z s kapacitou 700 diváků.

Soupiska 

Aktuální k datu: 14. dubna 2016

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Související články 
 FK Dynamo Kyjev

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
FK Dynamo-2
FK Dynamo-2